El término cofre, derivado del francés coffre, puede referirse:

a un cofre, un mueble en forma de caja cerrada que se destina a guardar diversos objetos;
al cofre o capó de un automóvil, la cubierta comúnmente metálica que protege y da acceso al motor.